Sanuki (provincie), een Japanse provincie
Sanuki (Kagawa), een stad in de Japanse prefectuur Kagawa